Dans le domaine militaire,  peut faire référence à :

Allemagne
  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie bavaroise 
  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
  parachutiste

Australie 
 11 division d'infanterie, Australie

États-Unis
 11e division aéroportée
  blindée (États-Unis) ;
  d'infanterie (États-Unis)

France
  d'infanterie coloniale française
  d'infanterie (France)
  parachutiste, devenue  parachutiste

Japon 
  d'infanterie de l'armée impériale japonaise

Pologne
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni

 11e division d'infanterie (Northern)
 11 division d'infanterie (Inde britannique)
  blindée (Royaume-Uni).
 11 division d'infanterie (East Africa)